Улица Маншук Маметовой () — одна из улиц города Актобе, расположенная в центральной части города.

Расположение, характеристики 
Географические координаты:
 начало улицы — 
 конец улицы — 
Улица Маншук Маметовой начинается на пересечении с проспектом Нокина и заканчивается на месте пересечения с проспектом Бокенбай батыра. Общая протяжённость улицы — около 3,8 км.

Улица имеет четырёхполосное движение, начиная от ТД «Аида» в 12-ом микрорайоне — двухполосное. В основном прямолинейная, искривляется после ТД «Аида» на 90 градусов. Практически вдоль всей улицы расположена река Сазды.

Проспект пересекает следующие улицы и проспекты: проспект Нокина, проспект 312-й стрелковой дивизии, улицу Аз Наурыз, проспект Абилкайыр-хана.

Здания и учреждения 
Вдоль улицы расположены ТЦ «Мега Шыгыс», ТД «Мерей», ТД «Аида», ТД «Гермес», Свято-Никольский собор, ТРК «KeruenCity Aktobe» (бывш. MEGA) и множество магазинов, салонов, аптек.

Примечания 

Улицы по алфавиту
Улицы Актобе